Dwikozy (plaats), plaats in Polen
 Dwikozy (gemeente), gemeente in Polen